Altibox Norway Chess 2019 — сьомий щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 3 по 15 червня 2019 року в місті Ставангер (Норвегія) за участі 10 шахістів.

Переможцем турніру вдруге став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен.

Регламент турніру 
Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2783,8).

У разі нічиєї проводиться «Армагеддон» з тим же кольором фігур. За перемогу в основній класичній партії нараховується 2 очка, в «Армагеддоні» — 1½, за поразку в Армагеддоні — ½, за поразку в основній партії — 0. Погоджуватися на нічию до 30-го ходу заборонено.
У разі поділу першого місця проводиться тай-брейк.

Контроль часу 
Класичні шахи: 120 хвилин та додатково 10 секунд на хід починаючи з 41-го.
«Армагедон»: 10 хвилин проти 7 з додаванням 3 секунд на хід починаючи з 61-го.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 3 (бліц), 4-6, 8-10, 12-14 червня
 Вихідні дні: 7, 11 червня

Початок партій о 18-00 (час Київський).

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на червень 2019 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
  Результати бліц-турніру 
 Партії турніру на chessbomb 
 Турнір на chesspro.ru 
 Форум на chesspro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2019
Ставангер (шаховий турнір)
 Червень 2019
2019 у Норвегії